Stahlträger bezeichnet

 ein tragendes Bauteil aus Stahl, siehe Träger (Statik)  
 ein Stahlprofil, mit genormtem Querschnitt, siehe Profilstahl

en:Girder